Wilcze Doły – polana w Beskidzie Sądeckim
 Wilcze Doły – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Wilcze Doły – – dawna osada na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.

Zobacz też 
 Wilczy Dół